Bentleys Corners ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Bentleys Corners (Michigan)
 Bentleys Corners (New York)